Drillia canna är en snäckart som beskrevs av Dall 1889. Drillia canna ingår i släktet Drillia och familjen Drilliidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
canna